

Biografia 
Arruolatosi nel Regio Esercito durante la prima guerra mondiale, terminerà il conflitto raggiungendo il grado di capitano. Legionario fiumano, laureatosi in giurisprudenza si iscrisse nel 1920 al Partito Nazionale Fascista.

Console della Milizia volontaria sicurezza nazionale, nel 1926 passò alla Milizia forestale e fu promosso console generale. Nel 1929 divenne segretario federale del PNF di Ferrara. Fu nominato Prefetto di Pescara (luglio 1935 - agosto 1939) e di Pola nel 1939, rimanendo in carica fino al dicembre 1941.
Il 5 dicembre 1941 viene nominato comandante della Milizia forestale col grado di luogotenente generale.

Il 14 aprile 1943 venne nominato da Benito Mussolini capo della polizia, ma all'indomani del 25 luglio, dopo la destituzione del Duce, dovette cedere il posto proprio al suo predecessore Carmine Senise: Chierici si mise a sua disposizione. Essendo amico del prefetto napoletano e non ostile all'ordine del giorno Grandi, Chierici venne reintegrato da Pietro Badoglio nel grado di tenente colonnello con l'affidamento del comando di un battaglione di Alpini in Alto Adige.

Dopo l'8 settembre venne arrestato a Roma dai nazisti, che lo consegnarono alle autorità della RSI. Torturato ripetutamente e accusato di tradimento, doveva essere sottoposto a un processo, ma morì durante la prigionia in circostanze misteriose: alcuni parlano di assassinio con un colpo di pistola, altri di decesso accidentale causato da un'esplosione.

Note 

Chierici
Ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
Generali italiani del XX secolo